Бобова — деревня в сельском поселении Кутарбитское, Тобольского района Тюменской области.

Рядом протекает река Турба.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района